Домников — русская фамилия.

 Домников, Василий Михайлович (1918—1945) — Герой Советского Союза.
 Домников, Игорь Александрович (1959—2000) — российский журналист «Новой газеты».